Исраэль Шохат (, ) (30 января 1886, Лысково Гродненской губернии — 7 июля 1961, Тель-Авив) — израильский военный, политический и общественный деятель, один из репатриантов второй алии, активист сионистского рабочего движения, создатель и руководитель Ха-Шомера.

Биография 
Родился в богатой семье землевладельца Дова Шохата и Таубы Яковлевны Гаркави (сестра известного семитолога А. Я. Гаркави). Его старший брат — Элиэзер Шохат. В юности присоединился к сионистскому социалистическому движению, в По‘алей Цион вступил сразу после основания организации в Российской империи. Образование получил в Варшавском коммерческом училище и в сельскохозяйственной школе в Кале. В 1904 вместе со старшим братом репатриировался в Эрец-Исраэль; став сельскохозяйственным рабочим в Петах-Тикве. В 1907 участник VIII Сионистского конгресса в Гааге, и в том же году был среди создателей Всемирного социалистического союза еврейских рабочих По‘алей Цион. Весной 1919 вместе с семьёй вернулся в Эрец-Исраэль, поселившись в Кфар-Гил‘ади.

В 1920 принял участие в Лондонской сионистской конференции, в конце того же года занялся частной адвокатской практикой. Вступил в партию Ахдут ха-Авода и принял активное участие в основании Хаганы, Гдуд ха-‘авода и Хистадрута. В 1925 проводил в Москве переговоры с представителями секретных служб СССР о сотрудничестве с советской разведкой, но эти переговоры не увенчались успехом.

В 1930−1940-х выступал защитником в судах оккупированной британцами Палестины на процессах членов Хаганы. После создания Государства Израиль стал юридическим советником Министерства полиции Израиля. Умер в 1961 году в Тель-Авиве. Его жена — Маня Шохат, сын — Гидеон Шохат.

Труды 
 «Ковец Ха-Шомер» (Тель-Авив, 1937);
 «Сефер Ха-Шомер» (Тель-Авив, 1957).

Примечания 

Военачальники Израиля
Общественные деятели Израиля
Адвокаты Израиля
Публицисты
Родившиеся в Пружанском районе
Депутаты Законодательного собрания Британской Палестины
Выпускники юридического факультета Стамбульского университета